Aerobica – pratiche di fitness caratterizzate dalla necessità di ossigeno per la risintesi dell'ATP
 Ginnastica aerobica – disciplina sportiva afferente alla FIG e, in Italia, alla FGI